Gillmore ist der Familienname folgender Personen:

 David Gillmore, Baron Gillmore of Thamesfield (1934–1999), britischer Diplomat und Life Peer
 Quincy Adams Gillmore (1825–1888), US-amerikanischer Offizier, General der Nordstaaten im Bürgerkrieg
 William N. Gillmore (1903–1990), US-amerikanischer Generalmajor (US Army)

Gillmore steht außerdem für:

 Montaña Gillmore, Berg in Antarktika

Siehe auch:

 Gilmore